Nymmann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Nymmann (auch: Gregor Nymann, Niemann, Nymmannus; 1592–1638), deutscher Mediziner
 Hieronymus Nymmann (auch: Niemann, Nymann; 1554–1594), deutscher Mediziner

Siehe auch: Nyman, Niemann